Northern, der Markenname von Arriva Rail North, war der primäre Zugbetreiber in Nord-England. Die Tochtergesellschaft von Arriva UK Trains übernahm am 1. April 2016 den Betrieb der Northern-Franchise von Northern Rail. Am 29. Januar 2020 wurde bekannt, dass mit Ablauf des 29. Februars 2020 Arriva Rail North der Betrieb des Franchises aufgrund unterdurchschnittlicher Betriebsqualität entzogen werde. Der Betrieb soll vorübergehend durch die staatliche Bahngesellschaft Northern Trains weitergeführt werden.

Northern betrieb mehr Stationen als jede andere Bahnbetreibergesellschaft im Vereinigten Königreich.

Streckennetz 
Arriva Rail North betrieb ein dichtes Netz zahlreicher Regionalverbindungen in Nordengland, die von Carlisle und Newcastle upon Tyne im Norden bis Stoke-on-Trent und Nottingham im Süden reichen und mehrere hundert kleinere Bahnhöfe an die großen Städte Liverpool, Manchester, Leeds, Bradford, Sheffield und Doncaster anbinden.
In diesem Netzwerk befand sich auch die Strecke der ehemaligen Stockton and Darlington Railway.

Rollmaterial

Einzelnachweise

Weblinks 

 Webpräsenz von Northern (englisch)

Bahngesellschaft (England)
Unternehmen der Deutschen Bahn AG
Arriva-Gruppe
Gegründet 2016